Ігри в Групі B чемпіонату Європи з футболу 2012 розпочались 9 червня та закінчились 17 червня 2012 року. Процедура жеребкування групи відбулася 2 грудня 2011 року в палаці мистецтв «Україна» в Києві. До групи потрапили збірні Нідерландів (з першого кошика), Німеччини (з другого кошика), Португалії (з третього кошика) та Данії (з четвертого кошика). Усі 6 матчів пройшли в Україні на стадіонах у Харкові та Львові. До чвертьфіналу вийшли збірні Німеччини та Португалії, які посіли в групі перше та друге місця відповідно.

Учасники

Стадіони 
Усі 6 матчів групи A пройшли в Україні: 3 матчі відбулися на стадіоні «Металіст» у Харкові та 3 — на стадіоні Арена Львів у Львові.

Таблиця 

 Усі матчі проходили за східноєвропейським літнім часом.

Нідерланди — Данія

Німеччина — Португалія

Данія — Португалія

Нідерланди — Німеччина

Португалія — Нідерланди

Данія — Німеччина

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат Європи з футболу 2012 на сайті УЄФА.

Чемпіонат Європи з футболу 2012